Neckarsteg bezeichnet verschiedene Neckarbrücken:

 Collini-Steg (1975, 253 Meter), Schrägseilbrücke in Mannheim
 Lucien-Tharradin-Brücke (1980, 169 Meter), Schrägseilbrücke in Ludwigsburg
 Neckarsteg (Esslingen–Mettingen) (2006, 267 Meter), Hängebrücke
 Neckarsteg Haßmersheim (2014, 223 Meter), Schrägseilbrücke
 Neckarsteg (Marbach–Benningen) (80 Meter), Fachwerk-Hängebrücke
 Neckarsteg (Neckarrems) (1990, 85 Meter), Fachwerk-Holzbrücke
 Neckarsteg (Untereisesheim) (1925, 90 Meter), Fachwerkbrücke zwischen Untereisesheim und Bad Friedrichshall